Trutnowo (Bartoszyce)
 Trutnowo (Lubiewo)